Cissokho este un nume de familie care se poate referi la:

Aly Cissokho, fotbalist francez
Kalidou Cissokho, fotbalist senegalez

Vezi și
Sissoko